3374 Намур (3374 Namur) — астероїд головного поясу/
 Рой-Намур — острів в північній частині атоли Кваджалейн на Маршаллових острова.